Бирбаум — фамилия. Известные носители:

 Бирбаум, Отто Юлиус (1865—1910) — немецкий прозаик, журналист и либреттист.
 Бирбаум, Розина (род. 1952) — американский учёный, специалист в области климатологии.
 Бирбаум, Франц Петрович (1872—1947) — российский живописец, художник по эмали, ювелир, мастер фирмы Фаберже.